{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Shanghai
| Officiële naam     = Shanghai Rolex Masters
| Plaats             = Shanghai
| Land               = China
| Locatie            = Qizhong Forest Sports City Arena
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 56 enkel, 28 kwal. / 32 dubbel
| Categorie          = ATP Tour Masters 1000
| Ondergrond         = Hardcourt, buiten
| Prijzengeld        = $ 7.473.620 
| Jaar               = 2019
| Datum              = 6 - 13 oktober
| Editie             = 19
| Vorige             = 2018
| Volgende           = 2023
| Winnaar enkelspel  =  Daniil Medvedev
| Winnaar dubbelspel =  Mate Pavić Bruno Soares}}

Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2019''') werd gespeeld van 6 tot en met 13 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

Het toernooi van 2019 trok 150.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

2019
Shanghai